Blaufuß bzw. Blaufuss steht für:

 Blaufuss, Bezirk Heiligenkreuz an der Gran, Waldhufendorf deutscher Bergleute, nach 1946 Krahule, Ort im Banskobystrický kraj, Slowakei

Blaufuß ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Blaufuß (1912–1995), deutscher Florist und Lehrer
 Dietrich Blaufuß (* 1940), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Friedrich Bernhard Blaufuß (1697–1756), deutsch-baltischer evangelischer Theologe  
 Johann Valentin Blaufuß (1769–1850), deutscher Feldvermesser und Kartograph

Siehe auch:
 Blaufußfalke, siehe Sakerfalke #Namen und Namensherleitung
 Blaufußtölpel
 Blaufuß-Waldsteigerfrosch
 Peru-Blaufuß-Riesenvogelspinne